Гомоге́нность (от  «равный, одинаковый» +  «род») — однородность:
 Гомогенность (математика)

 Гомогенная система — однородная смесь в физике и в физической химии